Pickens County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pickens County Courthouse (Alabama), ID-Nr. 94000441
 Pickens County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 08000352